Dinenno puede referirse a:

 Martín Di Nenno, jugador profesional de pádel argentino;
 Juan Ignacio Dinenno, futbolista argentino.